Ingo kan syfta på:

 Ingo – ett varumärke för petroleum
 Ingo – ett smeknamn för boxaren Ingemar Johansson
 Ingo-läsk – namnet på en läskedryck
 Skonaren Ingo – ett svenskt skolfartyg från 1922
 Ingo Schulze (1962–), en tysk författare
 Ingo Schwichtenberg, (1965–1995), trummis och en av grundarna till det tyska power metalbandet Helloween
 Ingo socken – en socken i Finland